Рюмії () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Савоя
 Рюмії () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале